Санатория имени Абельмана — посёлок в Ковровском районе Владимирской области России, входит в состав Клязьминского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен в 9 км на юго-запад от центра поселения села Клязьминский Городок и в 5 км на северо-восток от райцентра города Ковров.

История 
Образован в связи с организацией санатория имени Абельмана (открыт как дом отдыха в 1924 году), входил в состав Клязьминского сельсовета, с 2005 года — в составе Клязьминского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В посёлке расположены санаторий имени Абельмана, отделение федеральной почтовой связи.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Ковровского района